Најкориснији играч НБА ( или скраћено -{NBA MVP}-) годишња је награда која НБА лига додељује од 1956. играчу са најбољим учинком током регуларне сезоне. Награђеном се уручује Трофеј Морис Подолоф, назван по првом председнику НБА лиге (од 1946. до 1963. године). Једини играч који је ову награду освајао чак шест пута је Карим Абдул Џабар, док Бил Расел и Мајкл Џордан деле друго место са по пет трофеја. 

Стефен Кари је једини играч у НБА историји који је освојио ову награду једногласно 2016. године. До сада су три играча са тла Европе освајала награду: Дирк Новицки (Немачка), Јанис Адетокумбо (Грчка) и Никола Јокић (Србија).

Начин избора 
Укупно 125 спортских новинара бира по три играча (првог, другог, трећег, четвртог и петог). Сваки играч добија бодове по принципу; први десет бодова, други седам, трећи пет, четврти три и пети један. Играч са највише освојених бодова добија признање.

Списак награђених и њихови тимови 

 

Легенда:

Вишеструки победници 

{| class="wikitable"
|-

Референце

Спољашње везе 

 Сви победници МВП награде на сајту ЕСПН
 Званични сајт НБА лиге

Награде у НБА